Катон може да се отнася за:

 Катони – когномен на фамилията Хостилии
 Марк Порций Катон Стари или Марк Порций Катон Стари
 Марк Порций Катон Салониан – син на Марк Порций Катон Стари
 Катон Млади – правнук на Марк Порций Катон Стари